Pister peut faire référence à:
 Hermann Pister (1885 - 1948) officier allemand
 Phil Pfister, homme fort américain
 Thierry Pister (né en 1965) footballeur

Patronyme allemand
Patronyme lorrain